Kim Little (actrice) (1970), Amerikaans actrice.
Kim Alison Little (1990), Schots voetbalster.